Amerikai Egyesült Államok
 Chapman (Alabama)
 Chapman (Illinois)
 Chapman (Kansas)
 Chapman (Maine)
 Chapman (Montana)
 Chapman (Nebraska)
 Chapman (Nyugat-Virginia)
 Chapman (Ohio)
 Chapman (Pennsylvania)
 Ausztrália
 Chapman (Ausztráliai fővárosi terület)